Personen
 Andries Roorda (1649-1697), Nederlands militair
 Bas Roorda (1973), Nederlands sportbestuurder
 Berend Roorda (1987), Nederlands judoka
 Binne Roorda (1898-1945), Nederlands onderwijzer en theoloog
 Carel van Roorda (1609-1670), Nederlands grietman
 Geert Arend Roorda (1988), Nederlands voetballer
 Gerrit Roorda (1890-1977), Nederlands politicus
 Henri Roorda (1870-1925), Zwitsers schrijver
 Karel Roorda (1530-1601), Nederlands politicus
 Kees Roorda (1967), Nederlands toneelschrijver
 Roorda van Genum, Fries kruisvaarder
 Schelte Hessel Roorda van Eysinga (1780-1822), Nederlands politicus
 Sicco Roorda van Eysinga (1825-1887), Nederlands ingenieur en publicist
 Taco Roorda (1801-1874), letterkundige en Hoogleraar aan de Koninklijke Academie te Delft
 Thies Roorda (1954), Nederlands fluitist

 Overig
 Codex Roorda, middeleeuws handschrift oudfries recht
 Van Eysinga, Fries adellijk geslacht